Tora Tora steht für:

 Tora Tora (englische Band), englische Metal- und Rockband
 Tora Tora (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband 

Siehe auch:
 Tora! Tora! Tora!, US-amerikanisch-japanischer Film (1970)